Cette page contient les pages d'homonymie de Familia et La Familia.

Dans l'Antiquité, chez les Étrusques et les Romains, la familia désigne l'ensemble des maîtres et domestiques.

Familia peut aussi désigner :
 Familia, album studio de Camila Cabello sorti en 
 Familia, un parti politique conduit par les magnats de la République des Deux Nations, au  ;
 Familia, un film espagnol de Fernando León de Aranoa sorti en 1996 ;
 Familia, un film québécois réalisé par Louise Archambault sorti en 2005 ;
 Familia, le troisième album officiel du groupe Home Made Kazoku (2007).

La Familia peut désigner :

 La Familia, un groupe de musique français qui chante en espagnol ;
 La Familia, un groupe de musique rap roumain ;
 La Familia, une équipe de catcheurs ;
 La Familia, le  album studio du chanteur colombien J. Balvin (2013)
La Familia, le  long-métrage du réalisateur vénézuélien Gustavo Rondon Cordova (2017)
 , groupe de supporters du Beitar de Jérusalem

Voir aussi 
 La Familia Michoacana, un cartel de la drogue mexicain

Homonymie de titre